Лежень — украинский свадебный обрядовый хлеб, разновидность калача. Характерный для Левобережной Украины, частично для Юга. В некоторых районах Полесья лежнем называли рождественский хлеб, который лежал на столе в течение всех святок до Водокрещи.

Форма — овальная, сверху украшен украшениями из теста. Лежень возили молодожёны к новой семье: молодой — для тёщи, молодая — для свекрови. Делили его на второй день свадьбы.

Литература 
 Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. Донецьк: Сталкер, 2000. — 496 с.
 Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. — Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — 1960. — Т. 3, кн. VI : Літери Ком — Ле

Источники 

Украинская кухня
Свадебная кухня
Хлебобулочные изделия